Суперлига 1994/1995 () — 82-й сезон чемпионата Дании по футболу с момента его основания.

Участники

Осенний этап

Весенний этап

Бомбардиры

Ссылки 
 Сезон 1994/95 на сайте danskfodbold.com 
 Сезон 1994/95 на сайте rsssf.com 

1994/1995
Дания
Дания
Спорт в Дании в 1994 году
Спорт в Дании в 1995 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1994/1995